College Hill ist der Name folgender Orte oder Bauwerke in den Vereinigten Staaten:

 College Hill (Florida)
 College Hill (Kentucky)
 College Hill (Pennsylvania)
 College Hill (Rhode Island)
 College Hill (Texas)
 North College Hill, Ohio
 College Hill (George Walton House), National Historic Landmark der USA in Georgia, NRHP-Registernummer 71000287

Siehe auch:
 College Hill Historic District